Rörvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 714528-141962), sjö i Strömsunds kommun,  (27,8 ha)
Rörvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 715932-145726), sjö i Strömsunds kommun,  (1,45 km²)
Rörvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 709615-141523), sjö i Krokoms kommun,  (5,36 km²)
Rörvattnet (by), Hotagens socken, Jämtland 
Rörvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 709682-144298), sjö i Krokoms kommun,  (26,2 ha)
Rörvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 711994-144303), sjö i Krokoms kommun,  (1,22 km²)
Rörvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (27,7 ha)
Västra Rörvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (10,6 ha)
Rörvattnet, Lappland, sjö i Rana kommun,  (9,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn